Anzol-de-lontra pode referir a 3 espécies de plantas:
 Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart., conhecido como esporão-de-galo;
 Pisonia ambigua Heimerl, conhecido como pisonia ou maria-mole;
 Uncaria guianensis (Willd. ex Roem. & Schult.) DC., conhecido como unha-de-gato.
Desambiguação